Friedhofskirche steht für
 eine Kirche als Hauptgebäude, mit umgebendem Friedhof, siehe Friedhofskapelle und Kirchenfriedhof
 eine Kirche in einem Friedhof, siehe Friedhofskapelle – dort auch Listen von Kirchen
Siehe auch:
 Gottesackerkirche